Поняття реставрація ( — відновлення) означає:

 Політична реставрація — відновлення попереднього суспільного устрою.
 Реставрація творів мистецтва — сукупність рятувальних, відновлювальних і консервативних засобів відносно творів мистецтва (від ювелірства до архітектури).
 Реставрація у стоматології — процедура відновлення естетичних і функціональних параметрів зуба.